Хоппе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хоппе, Вольфганг (род. 1959) — немецкий бобслеист, двукратный олимпийский чемпион 1984 года на двойке и четвёрке.
 Хоппе, Давид Генрих (1760—1846) — немецкий врач, ботаник и аптекарь.
 Хоппе, Марианна (1909—2002) — немецкая актриса театра и кино.
 Хоппе, Оскар (1886—1936) — немецкий, а позднее чехословацкий фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира 1927 года в парном катании (вместе с Эльзе Хоппе).
 Хоппе, Пауль Вернер (1910—1974) — оберштурмбаннфюрер СС, комендант концлагеря Штуттгоф.
 Хоппе, Рене (род. 1976) — немецкий бобслеист, олимпийский чемпион Турина, неоднократный чемпион мира и Европы.
 Хоппе, Рольф (1930—2018) — немецкий актер, активно работающий в сфере озвучивания на радио и телевидении.
 Хоппе, Ханс-Херман (род. 1949) — немецкий экономист, представитель австрийской школы в экономической науке.
 Хоппе, Феликс (Эрнст Феликс Эммануэль Гоппе-Зейлер) (1825—1895) — немецкий врач, химик и физиолог.
 Хоппе, Эльзе — чехословацкая фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира 1927 года в парном катании.

См. также 
 Гоппе
 Хопп